Юлий:

 Юлий — мужское имя.
 Юлий (1836—1912) — епископ мукачевский, русинский общественный деятель.
 Юлий — римский политический деятель второй половины IV века.
 Юлий I (ум. 352) — епископ Рима.
 Юлий II (1443—1513) — папа римский.
 Юлий III (1487—1555) — папа римский.
 Юлий II — утраченная бронзовая скульптура Микеланджело, созданная им в Болонье по заказу папы римского Юлия II.
 Юлий Асклепиодот  государственный деятель Римской империи конца III века, консул.
 Юлий Брауншвейг-Вольфенбюттельский (1528—1589) — герцог Брауншвейг-Вольфенбюттельский.
 Юлий Валент Лициниан — римский узурпатор, поддержанный «чернью».
 Юлий Евбулид — римский политический деятель второй половины IV века.
 Юлий Кассий — римский политический деятель начала IV века.
 Юлий Монтан (начало I в. н. э.) — римский поэт времен правления императора Тиберия, автор элегий и эпических произведений.
 Юлий Непот (ок. 430—475/480) — предпоследний император Западной Римской империи.
 Юлий Непоциан (ум. 350) — римский император.
 Юлий Обсеквент — древнеримский писатель, автор сочинения «О чудесных явлениях».
 Юлий Павел — древнеримский юрист первой половины III века.
 Юлий Плацидиан — государственный деятель Римской империи конца III века, консул.
 Юлий Поллукс — известный лексикограф, софист и ритор второй половины II века.
 Юлий Сабин — опера-сериа итальянского композитора Джузеппе Сарти.
 Юлий Сатурнин — полководец, римский император, узурпатор.
 Юлий Фирмик Матерн (IV век) — латинский писатель и астролог.
 
 Юлий Цереал — римский поэт конца I века — начала II века.
 Юлий Шокальский — научно-исследовательское судно.
 Юлий Юлиан — римский политик времен Константина I, префект претория.
 Юлий (Фирцак) (1836—1912) — епископ мукачевский с 17 декабря 1891 года по 1 июня 1912 год, русинский общественный деятель.